Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Pierre-le-Vieux – Lozère
 Saint-Pierre-le-Vieux – Saona e Loira
 Saint-Pierre-le-Vieux – Senna Marittima
 Saint-Pierre-le-Vieux – Vandea